

Persone 
 Alberto Gozzi, drammaturgo e scrittore italiano
 Anders Gozzi, giocatore di hockey su ghiaccio svedese
 Antonio Gozzi, imprenditore italiano
 Carla Gozzi, conduttrice televisiva, blogger e scrittrice italiano
 Carlo Gozzi, drammaturgo e scrittore italiano
 Carlo Gozzi, presbitero e scrittore italiano
 Dino Gozzi, calciatore italiano 
 Franco Gozzi, dirigente sportivo italiano
 Gaia Gozzi, cantante italiana
 Gasparo Gozzi, letterato, giornalista e intellettuale italiano
 Giovanni Gozzi, lottatore italiano
 Luigi Gozzi, drammaturgo, docente e regista italiano
 Luigi Gozzi, avvocato e patriota italiano
 Marcella Gozzi, giocatrice di calcio a 5 italiano
 Marco Gozzi, pittore italiano
 Patricia Gozzi, attrice francese
 Sandro Gozzi, politico italiano
 Simone Gozzi, calciatore italiano
 Tullio Gozzi, ingegnere italiano

Altro
 Pala Gozzi, dipinto di Tiziano